Cortese bezeichnet:
 Cortese, eine Rebsorte
 Cortese di Gavi, einen Weißwein
 Cortese dell’Alto Monferrato, Weinbaugebiet 
 Villa Cortese, lombardische Stadt

Cortese ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Tarcisio Cortese (1931–2011), italienischer Bischof
 Franco Cortese (1903–1986), italienischer Rennfahrer
 Genevieve Cortese (* 1981), amerikanische Schauspielerin, siehe Genevieve Padalecki
 Isabella Cortese, italienische Alchemistin des 16. Jahrhunderts
 Leonardo Cortese (1916–1984), italienischer Schauspieler und Regisseur

 Placido Cortese, italienischer Franziskaner und Opfer des Nationalsozialismus
 Sandro Cortese (* 1990), deutscher Motorradrennfahrer
 Valentina Cortese (1923–2019), italienische Schauspielerin

Siehe auch
 Cortez
 Cortesi